Кумысный — название населённых пунктов:

Россия 
 Кумысный — посёлок в Коченёвском районе Новосибирской области.
 Кумысный — посёлок в Чебаркульском районе Челябинской области.